Ге́рб Осе́тии:
 Герб Северной Осетии
 Герб Южной Осетии